Ле-Фусре́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Административный центр кантона Ле-Фусре. Округ коммуны — Мюре.

Код INSEE коммуны — 31193.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 630 км к югу от Парижа, в 50 км к юго-западу от Тулузы.

По территории коммуны протекает река  и проходят каналы  и Мулен.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1714 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 991 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 737 были экономически активными, 254 — неактивными (показатель активности — 74,4 %, в 1999 году было 68,9 %). Из 737 активных жителей работали 668 человек (362 мужчины и 306 женщин), безработных было 69 (34 мужчины и 35 женщин). Среди 254 неактивных 71 человек были учениками или студентами, 95 — пенсионерами, 88 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Петра в оковах (XV век). Исторический памятник с 2002 года

Города-побратимы 
  Побла-де-Сегур (Испания)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна